Оливър Джонатан Търви () е британски автомобилен състезател, роден на 1 април 1987 г. в Пенрит, Англия. През 2017 г. се състезава във Формула Е с отбора на НИО Формула Е. През 2014 г. печели 24-те часа на Льо Ман в клас LMP2. Започва кариерата си с картинг състезания, участвал е още в различни серии на Формула БМВ, Формула Рено и Формула 3, Супер ГТ и др. Инди Лайтс, Бланпен ГТ серии Спринт къп, ДТМ, 24-те часа на Льо Ман и др. В периода 2009 – 2013 г. е тест и резервен пилот на Макларън във Формула 1.

Статистика 

Бележки:
  – Участва като гост пилот, затова не може да печели точки и не участва в крайното класиране.
  – 7-о място в класа, 13-о в генералното класиране.
  – 1-во място в класа, 5-о в генералното класиране.
  – 1-во място в класа, 10-о в генералното класиране.
  – Сезонът още не е завършил.

Резултати във Формула Е

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Статистика в driverdb.com

Търви, Оливър